Нуева Хименез има више значења:

 Нуева Хименез, Лоте 20 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуева Хименез, Лоте 24 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуева Хименез, Лоте 36 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуева Хименез, Лоте 37 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику